Ада Семёновна Чачко (24 ноября 1933, Киев, УССР, СССР — 2011, там же, Украина) — советский и украинский библиотековед, книговед и социолог доктор педагогических наук, профессор.

Биография 
Родилась 24 ноября 1933 года в Киеве. В 1953 году переехала в Москву и поступила в МГБИ, который она окончила в 1958 году и вернулась обратно в Киев, где в 1958 году была принята на работу в массовую библиотеку, где работала вплоть до 1961 года. В 1961 году была принята на работу в Киевский государственный педагогический институт, где она заведовала отделами комплектования и методики в научной библиотеке вплоть до 1973 года. В 1973 году она была принята на работу в ЦНБ АН УССР и проработала вплоть до 1987 года. В 1987 году была принята на работу в Институт философии на должность старшего научного сотрудника и проработала вплоть до 1991 года. В 1991 году была принята на работу в Институт социологии на должность старшего научного сотрудника и проработала вплоть до 1994 года. С 1994 по момент смерти работала в КНУКИ — заведовала кафедрой библиотековедения, занимала должность профессора кафедр педагогики и общегуманитарных дисциплин.

Скончалась в 2011 году в Киеве.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены библиотековедению, библиотечной профессиологии, психологии и социологии, а также библиотечному менеджменту, социологии культуры, образования и науки. Автор свыше 200 научных работ.

Ссылки 
 Краткая биография.

Библиотековеды СССР
Библиотековеды Украины
Книговеды СССР
Книговеды Украины
Социологи СССР
Социологи Украины
Кандидаты педагогических наук